pająk – zwierzę należące do rzędu pajęczaków

 Przedmioty
 pająk – dekoracja
 pająk – przyrząd używany podczas gry w snookera
 pająk – urządzenie sportowo-rehabilitacyjne

 Geografia

 Pająk – miejscowość w gminie Konopiska, powiat częstochowski, województwo śląskie
 Pająk – zbiornik wodny w miejscowości Pająk

 Utwory filmowe i literackie
 sura Pająk – Al-Ankabut, jedna z części Koranu
 Pająk – film z 2002 roku

 Nazwisko
 Pająk – polskie nazwisko
 osoby o nazwisku Pająk:
 Antoni Pająk (1893–1965) – polski polityk
 Henryk Pająk (ur. 1937) – polski pisarz, prozaik, publicysta, wydawca.
 Jan Pająk (ujednoznacznienie)
 Janusz Pająk (ujednoznacznienie)
 Jerzy Pająk (ujednoznacznienie)
 Marek Pająk (ur. 1977) – polski kompozytor, wokalista i gitarzysta.

Zobacz też